Morwood ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Morwood (1950–2013), neuseeländischer Archäologe
 Peter Morwood (* 1956), nordirischer Schriftsteller und Drehbuchautor